Příjmení Pančík nebo Pančíková nosí více různých osobností:

 Josef Pančík (1905–1989) – český hudební pedagog a kapelník
 Josef Pančík (* 1938) – český varhaník, sbormistr
 Juraj Pančík (* 1990) – slovenský fotbalový záložník
 Michal Pančík (* 1971) – slovenský fotbalový záložník
 Michal Pančík (* 1982) – slovenský fotbalový záložník